È sorella del cantautore Kid Rock.

Ha iniziato la sua carriera di attrice alla metà degli anni novanta, soprattutto in ruoli televisivi ma anche in ruoli cinematografici come in Herbie - Il super Maggiolino.

Non è più attiva dal 2007.

Filmografia parziale 
Herbie - Il super Maggiolino (2005)

Collegamenti esterni